«Dancing Days» — песня английской рок-группы Led Zeppelin, впервые записанная на их альбоме 1973 года Houses of the Holy. Кроме того, песня была выпущена в качестве сингла в США.

Песня была записана в Stargroves, Англия в 1972 году. Авторов песни, Джимми Пейджа и Роберта Планта вдохновила на написание индийская мелодия, которую они услышали во время путешествия в Бомбей. Это был первый трек с альбома, предложенный для радио лейблом Atlantic. Его премьера состоялась 24 марта 1973 года на BBC Radio One в программе Rosko lunch time show.

Как и в случае с песней «Over the Hills and Far Away», записанной на стороне A сингла, «Dancing Days» был представлен группой в концертном исполнении задолго до его коммерческого выпуска. Хотя бутлег претендует доказать, что это был первый раз, когда песня была исполнена на Wembley Empire Pool в ноябре 1971 года, данные свидетельствуют о том, что его включение песни на эту ленту было мистификацией. Самый ранний задокументированный случай концертного исполнения песни произошёл в Сиэтле 19 июня 1972 года, где песня была исполнена дважды: один раз во время основного сета и снова, как на бис. После этого песня часто исполнялась в течение оставшейся части этого тура в той версии, которая записана на альбоме How the West Was Won. После выпуска альбома Houses of the Holy, «Dancing Days» стала исполняться значительно реже, хотя сокращённая, акустическая версия иногда исполнялась во время турне 1977 года по США. Полная электрическая версия была сыграна на бис 13 июля 1973 в Кобо Холл, Детройт, штат Мичиган, как показал на бутлеге «Monsters of Rock».

Музыканты 
 Роберт Плант — вокал
 Джимми Пейдж — гитар
 Джон Пол Джонс — бас-гитара, орган
 Джон Бонэм — барабаны

Кавер-версия Stone Temple Pilots 
Песня была перепета американский альтернативный рок/гранж-группой Stone Temple Pilots, и выпущена на сборнике Encomium: A Tribute to Led Zeppelin, которая включает 12 кавер-версий многих песни Led Zeppelin, и был выпущен 14 марта 1995. Несмотря на то, что песня не была официально выпущена в качестве сингла, она стала радиохитом, достигнув номера 63 на Billboard Hot 100 Airplay и номера 3 на Album Rock Tracks, номера 11 в чарте Modern Rock Tracks. Он также стал хитом номер 46 на Canadian Singles Chart.

Источники 
 Lewis, Dave (2004) The Complete Guide to the Music of Led Zeppelin, ISBN 0-7119-3528-9
 Welch, Chris (1998) Led Zeppelin: Dazed and Confused: The Stories Behind Every Song, ISBN 1-56025-818-7

Примечания 

Синглы 1973 года
Песни 1973 года
Синглы Atlantic Records
Песни Led Zeppelin
Песни о танце